Sammakkojärvi (Sammakojärvi) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sammakkojärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (5,78 ha)
Sammakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 744104-175112), sjö i Gällivare kommun,  (82,8 ha)
Sammakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 748854-174707), sjö i Gällivare kommun, 
Sammakkojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749981-176158), sjö i Kiruna kommun, 
Sammakkojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755745-175940), sjö i Kiruna kommun,  (6,69 ha)
Sammakojärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (6,47 ha)
Sammakojärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,95 ha)

Finland
 Sammakkojärvi (sjö i Finland)

Se även
Sammakolamp, sjö i Torsby kommun i Värmland, 
Grodtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn